Kornhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Kornhauser-Duda (* 1972), polnische First Lady, Ehefrau von Andrzej Duda
 Anne Kornhauser (* 1970), amerikanische Historikerin
 Arthur Kornhauser (1896–1990), amerikanischer Sozialpsychologe
 Jakub Kornhauser (* 1984), polnischer Dichter, Literaturkritiker und Romanist
 Julian Kornhauser (* 1946), polnischer Dichter, Essayist und Literaturkritiker
 William Kornhauser (1925–2004), amerikanischer Soziologe